Hans Uhlmann ist der Name folgender Personen:

* Hans Uhlmann (Bildhauer) (1900–1975), deutscher Bildhauer
 Hans Uhlmann (Politiker) (* 1933), Schweizer Politiker (SVP)